Нико́льское:
Никольское — деревня Братовского сельского поселения Чаплыгинского района Липецкой области 
Никольское — село Троекуровского сельского поселения Чаплыгинского района Липецкой области

См. также
Никольское (Липецкая область)